Пин может означать:
 Пин (от ) — калька с английского языка, означающая «штырёк»: см. штепсель, интегральная схема; также канцелярская кнопка.
 Пин — контакт (ножка) в электронике для соединения двух элементов схемы.
 Пин — герой мультсериала Смешарики.
 PIN-code — аббревиатура от .
 Палеонтологический институт РАН — Палеонтологический институт Российской академии наук.